Појам Штајнхајм може да се односи на:
 Штајнхајм (Вестфален), град је у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија
 Штајнхајм ам Албух, општина је у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг